Национальная премия имени Ко́шута () — государственная премия Венгрии.

Носит имя выдающегося венгерского политика XIX века Лайоша Кошута, одного из вождей Венгерской революции 1848—1849 годов; премия учреждена в 1948 году по случаю столетия этой революции и вручается ежегодно 15 марта, в годовщину её начала. Первоначально премия присуждалась Национальным собранием Венгрии, с 1990 года эта прерогатива перешла к президенту Венгрии. С 1963 года сфера деятельности награждаемых ограничена областью культуры и искусства (до этого совершались также награждения за заслуги в области науки и успехи в социалистическом строительстве). С 1950-х годов существовали четыре разряда премии, с 1977 года — только первый и второй.

Лауреаты 

2017

 
 
 
 
 
 
 
 Радноти, Жужа
 
 Сильвия Сасс
 Ласло Тахи Тот

2016
 Йокаи, Анна (Большая премия Кошута)

 
 
 
 Шандор Чоори
 
 
 
 
 
 
 
 Ласло Немеш
 Геза Рёриг
 
 
 

2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Геза Сёч
 
 

2014
  (Большая премия Кошута)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кати Ковач
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omega
 
 
 
 
 
 
 
 

2012
 Шандор Чоори (Большая премия Кошута)

 
 Иштван Дардаи
 Ференц Демьен
 
 
 
 
 
 
 
 Габор Ревицки
 
 
 
 
 
 

2011
 Иштван Немешкюрти (Большая премия Кошута)

 
 
 
 
 
 Агота Кристоф
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дьюла Маар
 
 
 
 
 Жужа Раковски
 

2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Паль Шандор
 
 
 
 
 
 
 

2008

 
 
 
 Адам Фишер
 
 Андраш Елеш
 
 
 
 
 
 
 
 Тибор Мате
 
 
 Дежё Ранки
 
 
 
 

2007

 
 
 
 Ласло Гальффи
 
 
 
 
 
 Ференц Коша
 
 
 Лайош Парти Надь
 Иштван Паркаи
 
 
 Пшота, Ирен
 Эрнё Рубик
 
 
 
 Отто Тольнаи

2006

 
 
 
 Иветта Божик
 
 
 Иван Фишер
 
 
 Миклош Янчо
 
 
 
 
 
 
 
 Дьёрдь Шпиро
 Эржебет Сёньи
 
 
 
 Шандор Жотер

2005

 
 
 
 
 
 
 
 Золтан Кочиш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пал Завада

2004

 Ударный ансамбль Амадинда
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ласло Краснахоркаи
 
 
 
 
 
 

2003

 Андраш Балинт
 Адам Бодор
 
 
 Ева Яниковски
 
 
 Дьёрдь Лигети
 
 
 
 
 
 Бела Тарр
 

2002

 
 
 Петер Этвёш
 
 
 Эль Казовский
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Янош Тот

2000

 Илона Береш
 
 
 
 
 
 
 
 Illés
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мари Тёрёчик
 

1998

 Иван Дарваш
 
 Геза Хофи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тамаш Вашари

1997

 
 Квартет имени Бартока
 Тибор Чернуш
 
 Петер Готар
 Енё Яндо
 
 
 Имре Кертес
 Габор Конц
 Ева Мартон
 
 
 
 Ференц Зенте

1996

 
 
 Петер Эстерхази
 
 
 
 
 Андраш Козак
 Дьёрдь Куртаг
 Эрвин Лазар
 Эрвин Лукач
 Йожеф Мадараш
 Дёрдь Петри
 
 Андраш Шифф
 

1995

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994

 
 
 
 Дьёрдь Фалуди
 
 
 Хубаи, Миклош
 Йокаи, Анна
 Янош Кенде
 
 
 
 
 
 

1993

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992

 
 
 
 
 
 
 
 Петер Надаш
 
 
 
 
 
 
 

1991

 Ференц Фаркаш
 Иштван Гааль
 
 Элемер Рагайи
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990

 
 Дьёрдь Черхальми
 Шандор Чоори
 Эрнё Донаньи
 
 
 
 
 Золтан Хусарик
 Золтан Йекей
 
 
 
 Дьёрдь Конрад
 Золтан Латинович
 
 Имре Маковец
 Шандор Мараи
 Марта Месарош
 Миклош Месёй
 
 Лайош Эзе
 Ласло Полгар
 
 
 
 
 

1988

 
 Дежё Гараш
 Бела Ковач
 Иван Манди
 
 
 Миклош Сенткути
 
 
 

1985

 
 Петер Бачо
 Балинт, Эндре
 Енё Барчаи
 
 
 
 Лайош Кольтаи
 
 
 Геза Оттлик
 
 
 
 
 Андраш Сёллёши
 
 

1983

 
 
 
 
 
 Агнеш Немеш Надь
 

1980

 Дьюрко, Ласло
 
 
 
 
 
 
 Янош Пилинский
 
 
 

1978

 Иван Дарваш
 
 Жольт Дурко
 Эк, Имре
 Феледи, Дьюла
 Эржебет Галгоци
 
 
 Марцель Янкович
 
 Золтан Кочиш
 Мемос Макрис
 Дежё Ранки
 Шандор Шара
 Магда Сабо
 
 

1975

 
 Имре Чанади
 
 
 
 
 
 Пал Кадоша
 
 
 
 
 
 
 Иштван Сабо
 

1973

 Шандор Бортник
 
 Дьёрдь Иллеш
 Миклош Янчо
 Ференц Юхас
 Ференц Каллаи
 
 Дьёрдь Куртаг
 
 
 Карой Макк
 
 
 Иштван Эркень
 Ференц Шанта
 Мари Тёрёчик
 Имре Варга
 

1970

 Аурель Бернат
 Квартет имени Бартока
 Золтан Фабри
 
 Эржебет Хази
 Дьюла Ийеш
 
 
 Комлош, Петер
 Андраш Короди
 Андраш Ковач
 
 
 Ференц Сеченьи
 
 
 Шандор Вёреш

1966

 
 
 Ласло Надь
 
 Пшота, Ирен
 Имре Шинкович
 Шандор Соколаи
 

1965

 
 Бени Ференци
 Анни Фишер
 
 Ференц Хаваш
 
 Лайош Кашшак
 
 Кереш, Эмиль
 
 
 
 Антал Пагер
 
 
 
 

1964
 

1963

  Янош Балог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Денеш Ковач
 Йожеф Лендел
 
 Эрик Мольнар
 
 Шандор Радо
 
 
 
 

1962

 
 
 Ференц Эрдеи
 
 
 Дьёрдь Хайош
 Антал Гидаш
 
 
 
 
 Лайош Мештерхази
 Ленард Пал
 
 
 
 
 
 

1961

 Тибор Иван Беренд
 
 
 Янош Ференчик
 
 
 
 Режё Маннингер
 
 
 
 
 
 

1960

 
 
 
 
 Йожеф Дарваш
 
 
 
 Ева Рутткаи
 
 
 Лео Вайнер

1959

 
 
 Имре Добози
 
 
 
 Пал Кочиш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1958

 
 
 
 
 Пал Эрдёш
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бруно Штрауб
 Квартет Татраи
 
 
 

1957

 Енё Адам
 
 
 
 Дьюла Давид
 
 
 Ласло Фейеш Тот
 
 
 
 
 
 Хельтаи, Энё
 Маньи Кишш
 Золтан Кодай
 
 
 
 
 
 
 
 Ласло Немет
 
 
 
 Лёринц Сабо
 
 
 
 
 
 
 

1956

 
 
 
 
 
 Йожеф Дарваш
 
 
 Тибор Эрдеи-Груз
 
 
 Альберт Фоно
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пал Лошонци
 
 Феликс Мариашши
 
 Иштван Месарош
 
 
 
 
 
 Ласло Раноди
 Иштван Русняк
 
 Андраш Шомош
 
 
 
 
 Зольтан Варконьи
 Янош Вишки
 
 

1955

 
 
 Лайош Бардош
 
 
 
 
 
 
 
 
 Золтан Фабри
 Анни Фишер
 
 
 
 
 
 
 
 Бела Иллеш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дьёрдь Лукач
 Тамаш Майор
 
 
 Андраш Михай
 
 
 
 
 
 Имре Шаркади
 
 
 
 Эндре Сервански
 
 
 Эде Затурецкий
 

1954

 
 
 
 
 Фридьеш Бан
 Тибор Барабаш
 Анна Бати
 Енё Барчаи
 
 
 
 
 
 
 Давид, Карой
 
 
 
 
 
 
 
 Мартон Келети
 
 
 Петер Куцка
 
 
 Кальман Лишак
 
 
 
 Аги Месарош
 
 
 Дежё Немеш
 
 
 Дьёрдь Ранки
 
 
 Альфред Реньи
 
 
 
 
 
 Режё Шоо
 Режё Сугар
 Ференц Сабо
 
 Арон Тамаши
 
 
 
 
 

1953

 
 
 
 Барши, Бела
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Золтан Фабри
 
 
 Андор Габор
 Миклош Габор
 
 
 
 Ханна Хонти
 
 Дьюла Ийеш
 
 
 
 Мартон Келети
 
 
 
 Жигмонд Кишфалуди-Штробль
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тибор Мераи
 
 
 Шандор Печи
 
 Рабо, Дьюла
 
 
 Фридьеш Рис
 
 
 Йожеф Шиманди
 
 
 
 Михай Секей
 
 
 Бела Сёкефальви-Надь
 
 
 
 
 
 Зольтан Варконьи
 
 
 

1952

 
 Фридьеш Бан
 
 
 
 
 
 
 
 Иштван Чок
 
 Маргит Дайка
 
 
 
 Бела Фогараши
 
 
 
 
 
 Оскар Глац
 Иштван Хомоки-Надь
 
 
 Шандор Яворка
 
 
 
 
 Золтан Кодай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Шандор Микуш
 
 
 
 
 
 
 Геза Паттантьюш-Абрахам
 
 
 
 
 
 
 
 Карой Шимоньи
 
 
 
 
 
 Клари Тольнаи
 Аладар Тот
 
 
 
 Пал Туран
 
 
 
 
 Петер Вереш
 

1951

 
 
 Антал Бабич
 
 
 
 
 
 
 
 Янош Ференчик
 
 Фюлёп, Зольтан
 
 
 
 Мария Дьюркович
 Дьёрдь Хайош
 
 
 Ласло Геллер
 
 
 Лайош Яношши
 Ференц Юхас
 Мартон Келети
 
 
 
 
 Ласло Лайта
 
 
 
 
 
 Шандор Печи
 
 
 
 
 
 Шомлаи, Артур
 Ласло Шомодьи
 Режё Шоо
 Ференц Сабо
 Пал Сабо
 
 Эндре Сервански
 Клари Тольнаи
 
 
 
 
 
 
 Эде Затурецкий

1950

 Фридьеш Бан
 
 
 
 
 
 
 
 Ференц Фаркаш
 
 
 
 
 
 Гомбас, Пал
 Барнабаш, Хедьи
 
 
 Бела Иллеш
 Дьёрдь Иллеш
 Пал Кадоша
 
 
 
 Жигмонд Кишфалуди-Штробль
 
 
 
 Кальман Латабар
 Режё Маннингер
 
 
 
 Аги Месарош
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Янош Сентаготаи
 
 Бела Сёкефальви-Надь
 
 
 
 
 
 
 Лео Вейнер
 

1949

 Тамаш Ацел
 
 Бела Балаж
 
 
 
 
 
 
 Бугьи, Иштван
 
 
 
 Анни Фишер
 Геллерт, Оскар
 
 Гергей, Шандор
 Эрнё Герё
 
 Хильда Гобби
 
 
 
 
 
 Андраш Леваи
 Лигети, Лайош
 
 Йожеф Марек
 Ференц Мерей
 Шандор Микуш
 
 Дьюла Моравчик
 Шандор Надь
 
 
 Ошват, Юлия
 
 
 
 
 Геза фон Радваньи
 
 
 Альфред Реньи
 Йожеф Реваи
 Фридьеш Рис
 Ласло Рудаш
 
 Иштван Русняк
 
 
 
 
 Михай Секей
 
 
 
 Пал Туран
 
 
 
 Шандор Вереш
 
 
 
 

1948

 
 Гизи Байор
 Бела Барток
 Аурель Бернат
 
 
 Иштван Чок
 
 Тибор Дери
 
 Йожеф Эгри
 Ференц Эрдеи
 
 Липот Фейер
 Бени Ференци
 
 Милан Фюшт
 Гомбас, Пал
 
 
 
 Дьюла Ийеш
 
 
 
 
 
 Золтан Кодай
 
 
 
 Ласло Козма
 
 Дьёрдь Лукач
 Тамаш Майор
 
 
 
 
 Лайош Надь
 Дьюла Немет
 
 Аладар Рац
 
 
 
 Шомлаи, Артур
 
 Бруно Штрауб
 
 
 
 Альберт Сент-Дьёрдьи

См. также

Литература

Ссылки 
 Список лауреатов Премии Кошута с 1948 по 2010 год

Премии Венгрии
Объекты, названные в честь Лайоша Кошута